

Болонське сільське поселення — сільське поселення, Амурський район, Хабаровський край
 Болонське сільське поселення — сільське поселення, Клепиківський район, Рязанська область